

Cinéma 

 Peaches est une actrice pornographique hongroise née en 1984 ;
 Peaches est un film irlandais réalisé par Nick Grosso en 2000 ;
 Peaches est un film australien réalisé par Craig Monahan en 2004.

Musique 

 Peaches est une chanteuse canadienne née en 1966 ;
 Peaches est un duo suédois actif de 2000 à 2005 ;
 Peaches est une chanson du groupe The Stranglers présente sur l'album Rattus Norvegicus sorti en 1977 ;
 Peaches est une chanson du groupe Presidents of the United States of America présente sur leur album homonyme sorti en 1995 ;
 Peaches (2021), un EP de Kai.

Homonymie de titre